Чесний Хрест — народна назва свята Воздвиження Хреста Господнього
 Чесний Хрест — село в Україні, у Володимир-Волинському районі Волинської області.